Xinan är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 90 kilometer nordost om provinshuvudstaden Fuzhou.

Närmaste större samhälle är Changchun,  km öster om Xinan. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina